Tiahuanaco, ville en Bolivie
 Tiwanaku, site archéologique proche